

Sigle 
 Tascabili Economici Newton – collana editoriale
 Trans-European Networks – infrastrutture trans-europee

Codici 
 ten – codice ISO 639-3 della lingua tama colombiana

Chimica 
 TEN – trietilammina

Cinema 
 10 – film commedia di Blake Edwards del 1979
 Dieci (Ten) – film drammatico di Abbas Kiarostami del 2002
 Ten (Ten: Murder Island) – film di Chris Robert del 2017

Fumetti 
 Ten – personaggio di Nick Carter di Bonvi
 Ten – personaggio del manga e anime Lamù di Rumiko Takahashi

Musica 
 Ten – gruppo rock britannico
 Ten – album degli Y&T del 1990
 Ten – album dei Pearl Jam del 1991
 Ten – album dei Ten del 1996
 Ten – album degli Astral Projection del 2004
 Ten – album dei Clouddead del 2004
 Ten – singolo di Monika Brodka del 2004, dall'album Album
 Ten – album di Gabriella Cilmi del 2010
 Ten – album delle Girls Aloud del 2012

Televisione 
 Network Ten – canale televisivo australiano
TEN (canale televisivo) – canale televisivo spagnolo
Ten (canale televisivo italiano)  - canale televisivo italiano (visibile solo in Calabria)

Altri progetti